Pegasi kan syfta på:

 IK Pegasi – ett system av dubbelstjärnor i stjärnbilden Pegasus
 51 Pegasi – en stjärna i stjärnbilden Pegasus
 51 Pegasi b – en planet som kretsar runt 51 Pegasi
 Alfa Pegasi – eller Markab, en stjärna i stjärnbilden Pegasus

Se även
 Pegasis – en najadnymf i grekisk mytologi